Делдуар:

 Делдуар — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Делдуар — подокруг в центральной части Бангладеш. Входит в состав округа Тангайл.